De Parelloop 2001 vond plaats op zondag 8 april 2001. Het was de dertiende editie van dit evenement.

De wedstrijd bij de mannen werd een overwinning voor de Keniaan Sammy Kipketer in 27.18. Hij had bijna een minuut voorsprong op zijn landgenoot Albert Chepkurui. Bij de vrouwen zegevierde zijn landgenote Pamela Chepchumba in 31.52. De eerst aankomende Nederlandse was Vivian Ruijters met een tijd van 34.15.

In totaal finishten er 748 mannen en 659 vrouwen bij deze editie.

Wedstrijd 
Mannen

Vrouwen

Atletiek in 2001
2001